НХЛ в сезоне 1948-1949 — стал 32-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Торонто Мэйпл Лифс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Матч всех звёзд НХЛ 1948
 1948 год в спорте
 1949 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1948 год в хоккее
1949 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1948 году
Спорт в Канаде в 1949 году